Dezentralität (von lat. de = von, weg und zentrum = sich in der Mitte befinden) ist ein relativer Begriff, der mit Zentralität ein Begriffspaar bildet. Er hat in unterschiedlichen Bereichen und Epochen eine unterschiedliche Bedeutung.

Begriffsgeschichte 
1846 wurde im Staats-Lexikon Dezentralisation in wirtschaftlicher, wie politischer Hinsicht noch als Beseitigung von Gewalt in einem staatlichen oder eben wirtschaftlichen Mittelpunkt verstanden.
Ebenso galt auch hier die Zerschlagung von Anhäufung von Grundbesitz und Kapital auf wenige als Dezentralisation. Generell waren aber nicht nur wirtschaftliche und politische Aspekte unter dem Begriff zu verstehen, sondern ebenso gesellschaftliche, wie Familie, Gemeinde oder Kirche.
1923 betrachtete man die zwei Begriffe Zentralisation und Dezentralisation als Begriffspaar, anhand dessen weitere Definitionen angeknüpft wurden. Ebenso ging man hier vor allem von politischer Dezentralisation aus und betrachtete dabei Verwaltungsprobleme. Hierbei trat die Überlegung in den Vordergrund, welche Organisationsform dabei als die bessere angesehen werden konnte. 1923 stand das in Zusammenhang mit der preußischen Verwaltungsreform.

Prinzipien der Dezentralität 
Die Dezentralität ist ein wesentliches Prinzip Komplexer Adaptiver Systeme. Hierbei ist die Kontrolle über alle Bestandteile des Systems verteilt, beispielsweise Zellen im Organismus, Rechner im Internet und Individuen in Organisationen.

Entwurfsprinzip 
Verteilte Systeme sind in den letzten Jahrzehnten durch den Erfolg des World Wide Web allgegenwärtig geworden. Das Internet, Peer-to-Peer Netzwerke, Grid Computing und mobile Endgeräte bilden zusammen eine verteilte, heterogene, dynamische und komplexe Infrastruktur, auf deren Basis verteilte Informationssysteme globale Dienste zur Verfügung stellen. Die ständig steigende Komplexität lässt zentralisierte Top-Down-Ansätze zur Steuerung zunehmend an ihre Grenzen stoßen. Bottom-Up-Ansätze werden in der Forschung untersucht, um neue Erkenntnisse zu gewinnen und komplexe Systeme zu entwerfen.

Organisationsprinzip 
Selbstorganisation kommt eine Schlüsselrolle zu, um komplexe Systeme (technische, politische, biologische) zu kontrollieren. Die Gründe hierfür sind vielfältig:

 Verteilung
 Zentrale Ressourcen sind begrenzt in ihrer Fähigkeit, Daten zu speichern, zu übertragen und zu verarbeiten. Informationen können nicht immer zentralisiert werden.
 In unternehmensübergreifenden Geschäftsumgebungen existiert eine kommunikationseinschränkende Informationsasymmetrie. Informationen dürfen nicht immer zentralisiert werden.
 Dynamik
 während zentral eine Lösung erstellt wird, hat sich das Problem bereits verändert.
 Heterogenität
 die Bestandteile der Systeme unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Eigenschaften wie Funktionalität und Struktur und Zugehörigkeit zu unterschiedlichen Organisationen.
 Komplexität
 komplexe Strukturen lassen sich aus zentraler Sicht (Top-Down) nicht mehr auf Ursache-Wirkungs Kausalitäten analysieren.

Hierbei spielen Aspekte wie Selbst-X-Eigenschaften organischer Systeme eine große Rolle. Das Verständnis der beteiligten Mechanismen wird beispielsweise im Organic Computing untersucht.

Gesellschaftliche Bereiche 
In verschiedenen Disziplinen gibt es unterschiedliche Zugänge zum Begriff Dezentralität.

Dezentralität in der Politik 
Dezentralität steht in der Politik oder auch in der Politikwissenschaft als Sammelbegriff für politische Maßnahmen. Diese Maßnahmen haben zum Ziel, den unteren politischen Ebenen mehr Entscheidungsbefugnis und Verantwortung zu übertragen, in der Regel um den überkommenen zentralistisch-hierarchischen Aufbau der staatlichen Verwaltung zu überwinden und die politischen Entscheidungsprozesse dort anzusiedeln, wo die zu lösenden Probleme auftreten. Als Beispiel kann hier das französische semipräsidentielle System genannt werden.

Dezentralität in der Wirtschaft 
In der Wirtschaft gibt es mehrere Arten von dezentralen Ansätzen, wobei hierunter zumeist die Verteilung der Teilaufgaben auf verschiedene Stellen verstanden wird. Wobei zu beachten gilt, dass durch Dezentralisierungsprozesse, also eine Verteilung von Aufgaben, gleichzeitig eine Zentralisierung des Aufgabenmerkmals entstehen kann. Ein Beispiel hierfür ist Outsourcing, wie es in der Automobilbranche stattfindet.
Andererseits kann eine Dezentralisierung eine Spezialisierung des Handlungsträgers auf den zugrundeliegenden Aufgabenkomplex verhindern. Zum Beispiel wenn im Zuge einer Dezentralisierung dennoch mehrere Aufgaben einer Einrichtung zukommen, wie es bei Franchiseunternehmen der Fall ist. Hier gilt es den jeweiligen Kontext zu betrachten.
Über Dezentralisierung und Dezentralisation erschienen seit der Mitte des 19. Jahrhunderts Artikel in Nachschlagewerken der Politik- und Wirtschaftswissenschaften. Der Begriff Dezentralität hat seit der Jahrtausendwende Konjunktur, vor allem in wirtschaftsorientierten Zeitschriften. Ein Grund dafür ist die Finanzkrise, die unter anderem aufgrund der großen, zentralen Strukturen enorme Auswirkungen hatte.

Dezentralität in der Technik 
In der Technik gibt es verschiedene Definitionen von Dezentralität:
 kleine, sich wiederholende Einheiten, die mehrere Systeme kombinieren können (beispielsweise Verschattung, Heizung und Lüftung eines Raumes)
 im Bereich Stromversorgung die Einspeisung ins Niederspannungsnetz zur Ergänzung und Ersetzung zentraler Strukturen (siehe auch dezentrale Stromversorgung)
 mehrfach miteinander vermaschte Recheneinheiten (siehe auch: Dezentrales Netzwerk)
 in der Automatisierungstechnik die Dezentrale Peripherie

Dezentralität in der Raumplanung 
Die Raumplanung kennt das System der zentralen Orte zur Raumordnung, in welchem Unter-, Mittel- und Oberzentren bestimmt werden, welche bestimmte Funktionen innehaben. Dezentrale Modelle würden diese Funktionen freier verteilen. Dezentrale Konzentration ist eine Kombination der Modelle, die der Zersiedelung Einhalt gebietet und trotzdem keine völlige Ausrichtung auf städtische Megazentren vorsieht.

Siehe auch 
 Begriffspaar Center/periphery

Einzelnachweise 

Planung und Organisation
Künstliche Intelligenz